Annie Up — второй студийный альбом американской кантри-супергруппы Pistol Annies, состоящей из Миранды Ламберт, Эшли Монро и Анджелины Пресли. Диск вышел 7 мая 2013 года на лейбле RCA Nashville. Продюсерами были Frank Liddell, Chuck Ainlay, Glenn Worf.

Об альбоме

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, AllMusic, Robert Christgau, Nash Country Weekly, Entertainment Weekly, Los Angeles Times, Music Is My Oxygen Weekly, Rolling Stone, Roughstock, The Salt Lake Tribune, Slant Magazine, Taste of Country, USA Today.

Коммерческий успех

Annie Up дебютировал на пятом месте в американском хит-параде Billboard 200 и на № 2 в кантри-чарте Top Country Albums с тиражом 83,000 копий  в первую неделю релиза.

В Великобритании Annie Up дебютировал на позиции № 2 в кантри-чарте UK Country Albums chart.

Список композиций 
Все треки были написаны  Мирандой Ламберт, Эшли Монро и Анджелиной Пресли.

Позиции в чартах 
Продажи 221,145 (США)

Итоговый годовой чарт

Примечания

Ссылки 
 Pistol Annies - Annie Up

Альбомы США
Альбомы RCA Records